Gerrit de Vries peut désigner :
 Gerrit de Vries (1818-1900), homme politique néerlandais, président du Conseil des ministres des Pays-Bas entre 1872 et 1874 ;
  (1866-1945), homme politique néerlandais ;
 Gerrit de Vries (né en 1967), coureur cycliste néerlandais.